Osvědčení je úkon správního orgánu, který má specifickou listinnou formu a správní orgán při něm úředně potvrzuje skutečnosti, které jsou v něm uvedeny. Orgán v něm pouze potvrzuje skutečnosti úředně zřejmé, předmětem osvědčení je totiž věc, o které není právní spor ani jiná pochybnost, a při jeho vydání proto není třeba ve věci rozhodovat. Je veřejnou listinou, platí pro něj presumpce správnosti a proti obsahu se lze bránit důkazem opaku.

Při vydání osvědčení správní orgán nezasahuje přímo do něčích práv (není bezprostředně zaměřeno na vznik, změnu či zánik práv nebo povinností a ani v určité věci neprohlašuje, že dotčená osoba má nebo nemá nějaká práva a povinnosti).

Osvědčení může vydat jakýkoli věcně příslušný správní orgán, jestliže to nevylučuje jeho povaha. Pokud jsou splněny předpoklady k vydání osvědčení a je-li o to správní orgán požádán, bez dalšího tak učiní. Jestliže správní orgán shledá, že osvědčení není možné vydat, je na požádání dotčené osoby povinen ji písemně informovat a sdělit jí důvody, které k tomu vedly.

Odkazy

Reference

Související články 
 vidimace
 úředně ověřený podpis
 dobrozdání

Správní právo